Михаи́л Мака́рович Са́жин (1818—1887) — русский художник и график, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в 1818 году в городе Галич Костромской губернии Российской империи (ныне Костромская область РФ) в купеческой семье. Отец — Макар Алексеевич Сажин — купец третьей гильдии.

Обучался в Императорской академии художеств (1834—1840) в качестве вольного слушателя. За успехи в жанре пейзажной живописи в 1839 году награждён малой серебряной медалью. С 1840 года получил звание вольного (не классного) художника за два вида берегов Невы.

Получил звание «назначенного в академики» (1854). Получил звание академика (1855) за картину «Внутренний вид Киево-Софийского собора».

С 1844 по 1860-е годы жил и работал в Киеве. В июле 1846 года поселился вместе с Т. Г. Шевченко, с которым познакомился в Петербурге, в Крещатикском переулке в доме, принадлежавшем мелкому чиновнику И. Житницкому. Совместно работал с ним над альбомом «Виды Киева».

Автор произведений, на которых изображены архитектурные сооружения и пейзажи Киева: «Древние фрески в Киево-Софийском соборе», «Выдубицкий монастырь в Киеве», «Щекавица — место, где погребён князь Олег», «У переправы через Днепр» (1846), «Внутренний вид Софийского собора в Киеве», акварели — «Праздник закладки Цепного моста в Киеве» (1848), «Остатки монастыря св. Ирины вблизи Софийского собора», «Старый Киев. Печерск», «Вид Киева с Куреневки», «Университет», «Остатки Золотых ворот времени великого князя Ярослава», «Памятник князю Владимиру» и др.

Большинство работ художника хранятся в Национальном художественном музее Украины и Государственном Русском музее.

Умер в 1885 году в Омске.

Творчество 

Получил известность в качестве художника старого Киева и друга Тараса Шевченко, с которым подружился в Петербурге.

Память 
В его честь в 1962 году переименована одна из улиц на Подоле в городе Киеве.

Почтовые марки 
В 2003 году художница Оксана Тарнавская использовала репродукции картин Михаила Сажина для оформления коммеморативных почтовых марок серии «Киев глазами художников» (), введённых в обращение почтой Украины в 2003 году:

Комментарии

Примечания

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.
 «Згадайте, братія моя…». Київ Тараса Шевченка. К., «Либідь», 2016.
 Вулиці Києва, Довідник. — Київ, 1995. ISBN 5-88500-070-0.

Ссылки 
 
 

Художники России
Выпускники Императорской Академии художеств